Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1962 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 15 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Margaret Smith Court bat Jan Lehane en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Yola Ramírez et Mary Carter Reitano.

Parcours 
Seize joueuses sont exemptées de premier tour.

|-
|1||style=background-color:#CCCCFF| Margaret Smith Court||align=center|Victoire|| Jan Lehane (5)
|-
|2|| Darlene Hard||align=center|1/4 de finale|| Jan Lehane (5)
|-
|3|| Lesley Turner||align=center|1/4 de finale|| Mary Carter Reitano (6)
|-
|4|| Yola Ramírez||align=center|1/2 finale|| Margaret Smith Court (1)
|-
|5|| Jan Lehane||align=center|Finale'''|| Margaret Smith Court (1)
|-
|6|| Mary Carter Reitano||align=center|1/2 finale|| Jan Lehane (5)
|-
|7|| Robyn Ebbern||align=center||| Judy Tegart
|-
|8|| Madonna Schacht||align=center||| Norma Marsh
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1962
Australie Simple dames
Tennis en Australie en 1962
Compétition de tennis à Sydney
Janvier 1962